Daly steht für:
 Daly (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Daly (Sprache), gehört zu den Non-Pama-Nyunga-Sprachen
 First National Bank of Montgomery v. Jerome Daly

Daly ist der Name folgender Orte und geografischer Objekte:
 Daly (Northern Territory), Ort im Northern Territory, Australien
 Daly (Fluss), Fluss im Northern Territory, Australien
 Kap Daly, Kap an der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika

DALY steht als Abkürzung für:
 DALY, Disability-Adjusted Life Year, in der Medizinstatistik

Siehe auch:
 Daley
 Dali
 Dalli
 Dally
 Ó Dálaigh

Abkürzung